

Persone
 Ambrogio Soldani (1736-1808) – abate e naturalista italiano
 Eto Soldani (1922-2015) – calciatore italiano
 Guido Soldani (1926) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Massimiliano Soldani Benzi (1656-1740) – pittore, scultore e medaglista italiano
 Renzo Soldani (1925-2013) – ciclista su strada italiano
 Valentino Soldani (1873-1935) – drammaturgo, giornalista e sceneggiatore italiano

Altro
 Palazzo Soldani – edificio storico di Firenze

Pagine correlate
 Soldan
 Soldano (disambigua)